Crni Lug est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Crni Lug, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Crni Lug, une localité située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Crni Lug, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
Carrallukë/Crni Lug, un village du Kosovo situé dans la municipalité d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Carrallukë/Crni Lug, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć.